Deloitte Touche Tohmatsu, companyia multinacional d'auditoria, amb seu als Estats Units
 Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme (del seu nom en anglès Dutch Tourist Trophy), prova del Campionat del Món de Motociclisme que es disputa anualment als Països Baixos
 Televisió digital terrestre (del seu nom en anglès Digital Terrestrial Television), tecnologia de transmissió de senyal digital de televisió per ones de ràdio convencionals